— японский  Киотского университета, лауреат премий.

Биография 
Родился 26 августа 1972 года в Токио. В 1992 году поступил в Киотский университет, который досрочно закончил в 1994 году, в 1999 году там же защитил диссертацию. В 1999 году получил степень доктора философских наук.

В 2014 году был пленарным докладчиком Международного конгресса математиков.

В 2022 году был удостоен Премии за прорыв в математике.

Награды 
 Премия Японской академии наук (2011)
 Премия за прорыв в математике (2022)

Примечания 

Математики XXI века